Zorro puede referirse a:
 los cánidos miembros de la tribu Vulpini, conocidos popularmente como zorros.

 Otros géneros de cánidos de Sudamérica, llamados zorros (Atelocynus,Cerdocyon, Lycalopex)

Informática
 Zorro, Zorro II y Zorro III, buses (subsistemas de transporte de datos) para ordenadores Amiga.

Ficción 
 El Zorro, combatiente del crimen en Los Ángeles de principios del siglo XIX. El Zorro ha aparecido en los siguientes medios:
 La maldición de Capistrano, cuento de 1919 de Johnston McCulley.
 La marca del Zorro, película de 1920, con Douglas Fairbanks.
 El signo del Zorro, película de 1940, con Tyrone Power.
 El Zorro, serie de televisión de 1957, con Guy Williams.
 El Zorro contra Maciste, película de 1963, con Pierre Brice.
 El Zorro, película de 1975, con Alain Delon.
 Zorro, the Gay Blade, película de 1981, con George Hamilton.
 Las nuevas aventuras del Zorro, serie de dibujos animados de 1981.
 El Zorro, serie de televisión de 1990, con Duncan Regehr.
 La leyenda del Zorro, anime de 1996.
 Zorro, serie de dibujos animados de 1997.
 La máscara del Zorro, película de 1998, con Antonio Banderas.
 La leyenda del Zorro, película de 2005, nuevamente con Antonio Banderas.
 El Zorro: comienza la leyenda, novela de 2005 de Isabel Allende.
 Zorro: la espada y la rosa, telenovela de 2007, con Christian Meier.

Personas 
Diversas personas fueron conocidas de manera informal como "El Zorro" u otras combinaciones. Entre ellas:
 Joâo Zorro, poeta en lengua gallega autor de varias cantigas de amigo.
 Jesús Cristóbal Martínez Rodríguez, conocido como "El Zorro", luchador de la Triple A.
 Pepe Iglesias, conocido como "El Zorro", humorista argentino.
 Julio Argentino Roca, conocido como "El Zorro", presidente de Argentina.
 Erwin Rommel, conocido como "El zorro del desierto", militar alemán de la segunda guerra mundial.

Deporte 
 Zorros ITQ, equipo mexicano de fútbol americano desaparecido.
 Zorros de Reynosa, equipo de fútbol de México.
 Zorros del Atlas, equipo de fútbol de la primera división, que juega en Guadalajara Jalisco México.

Geografía 
 El Zorro, paraje rural del sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina.